

События

Римская республика 
 Консулы: Гай Клавдий Пульхр (патриций) и Марк Перперна (плебей); проконсул: Гай Валерий Флакк (в Ближней Испании и Галлии); преторы: Гай Юлий Цезарь, Гней Помпей Страбон и Децим Юний Брут; эдил: Квинт Аниций; квестор: Гай Эгнаций Руф; монетный триумвир: Гай Аллий Бала; цензоры: Гней Домиций Агенобарб и Луций Лициний Красс (оба — плебеи).
 Пропретор Киликии Луций Корнелий Сулла разбивает войска Тиграна II и узурпатора Гордия и восстанавливает на престоле Каппадокии Ариобарзана.
 Сулла принимает посольство парфянского царя Митридата II. Первый контакт римлян с парфянами, граница сфер влияния Рима и Парфии установлена по Евфрату.
 Цензоры пресекают деятельность латинских учителей риторики.
 Процесс Рутилия. В ответ на борьбу Муция Сцеволы с произволом публиканов (откупщиков) в провинции, всадники привлекают к суду легата Сцеволы Публия Рутилия Руфа. Последнего, несмотря на явную невиновность, обвиняют в вымогательствах и приговаривают к изгнанию. Рутилий отправляется в провинцию Азия.
 Гай Валерий Флакк становится проконсулом Испании.

Азия 
 Царь Сирии Антиох XI Филадельф тонет при переправе через Оронт.

Родились

Скончались 
 Антиох XI Филадельф — царь Сирии.

См. также

Примечания